Kuhn steht für:

 Kuhn (Familienname), deutscher Name – Namensträger siehe dort
sowie
 Cobra Kuhn – Carl Kuhn Nachf. GmbH & Co. KG, ein ehemaliger deutscher Hersteller von Automobilen
 G. Kuhn, eine ehemalige Maschinenfabrik, Stuttgart-Berg
 Kuhn Ø (deutsch: „Kuhn-Insel“), eine unbewohnte Insel vor der Ostküste Grönlands in der Grönlandsee
 Kuhn Landmaschinen S.A., ein Hersteller von Landmaschinen, Sitz in Saverne, einer Stadt in der französischen Region Elsass, Département Bas-Rhin 
 Orgelbau Kuhn AG, ein Schweizer Orgelbauunternehmen, Sitz in Männedorf, Kanton Zürich
 Gerhard Kuhn Orgelbau, ein ehemaliges deutsches Orgelunternehmen, Sitz in Esthal, Rheinland-Pfalz
 Kuhn, Loeb & Co., amerikanische Investmentbank mit Hauptsitz in New York City
 Kuhn-Nunatak, Nunatak im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Coen
 Coon
 Koen
 Koon
 Kühn
 Kuhnsche Schleife